{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas = 
|listatecnicas = Descubrir shikis con sus manosProducir un kekkai en forma de pirámide de cuatro lados
|tipoextra1 = Arma
|listaextra1 = una espada que sale de su mano izquierda
|tipoextra2 = "X" carta del tarot
|listaextra2 = La Templanza
}}

 es un personaje ficticio del manga X de CLAMP. 

Su nombre significa: Tormenta Diabólica.

También conocida como la doncella oculta del Templo de Ise, es uno de los símbolos más sagrados de Japón, y solo puede salir del templo en casos de emergencia extrema. Cuando Kamui vuelve a Tokio, Hinoto reclama su presencia en la ciudad. 

Su madre también era sacerdotisa del Templo Ise, pero al descubrir que el hijo que llevaba en su vientre iba a ser un Dragón del Cielo, huyó para evitarle ese destino. Sin embargo cuando Arashi tenía 7 años su madre murió y se quedó sola viviendo en la indigencia. Lo que forjó para siempre en ella un carácter trágico y distante. Cuando Kaede, la sacerdotisa mayor del Templo de Ise, la encontró, Arashi estaba planteándose dejarse morir de hambre porque no quería seguir viviendo. Kaede le habló de su futuro como uno de los siete sellos,y logró conmoverla cuando le dijo que conocería a alguien que se enamoraría de ella. Arashi decidió seguir viviendo cuando Kaede le dijo que estaría muy triste si ella moría. Se da a entender que desde entonces, pese a la frialdad de Arashi, se dio entre ellas una relación de madre e hija.

Arashi se presenta como una muchacha muy hermosa, serena y algo fría que difícilmente pierde la compostura. En su cuerpo se oculta el poder del Templo de Ise y su mayor tesoro, una espada muy poderosa que sale de su mano. También tiene el poder de descubrir shikis, uno de los hechizos que toman forma humana y son bastante poderosos.

Durante su estancia en Tokio está totalmente acosada por Sorata, pese a su total frialdad, que la ha elegido como la mujer por la que dará su vida. Aunque en un principio Arashi lo ignora, con el tiempo muestra signos de que esto le molesta y le crea pesar el saber que dará su vida por ella.

En el anime, tras comprender que está enamorada de Sorata, se pasa al bando de los Dragones de la Tierra para matar a Kamui y evitar que Sorata cumpla la profecía y muera protegiéndola. Al final del anime sobrevive (le prometió a Sorata seguir viviendo por el)y va al Templo de Koya donde Hoshimi le muestra un dibujo que Sorata hizo en la campana del templo cuando era niño, que decía Ojala que la mujer que ame esté buena. En esta escena es en la única de todo el anime que Arashi sonríe.

En X la película mientras llora por la muerte de Sorata que en el último momento le pregunta si sentía algo por él es asesinada con una espada por Fuma.

En el manga Arashi pierde su poder al acostarse con Sorata y Hinoto la encierra como castigo.

X